Diese Liste enthält alle Finalisten im Herreneinzel bei den Lawn Tennis Championships.

Roger Federer (2003–2007, 2009, 2012 & 2017) hält mit 8 Siegen den Rekord als Spieler mit den meisten Einzelsiegen. Ihm folgen William Renshaw (1881–1886, 1889), Pete Sampras (1993–1995, 1997–2000) und Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 & 2022) mit jeweils 7 Siegen. Renshaw hält zudem den Rekord mit den meisten Siegen in Folge (sechs). Er stellte diesen Rekord allerdings zu einer Zeit auf, als der Titelverteidiger direkt fürs Finale qualifiziert war.

Mehrfache Sieger in der Open Era

Länderstatistik

Weblinks 
 Gentlemen’s Singles Finals auf wimbledon.com

!
Liste (Herrentennis)